Авде́евка — топоним, название населённых пунктов:

Россия 
 Авдеевка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана, упразднена в 1979 году.
 Авдеевка — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Авдеевка — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Авдеевка — деревня в Хвастовичском районе Калужской области.
 Авдеевка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Авдеевка — село в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Авдеевка — село в Кировском районе Приморского края.
 Авдеевка — деревня в Саратовском районе Саратовской области.
 Авдеевка — село в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Авдеевка — село в Токарёвском районе Тамбовской области.

Украина 
 Авдеевка — город областного подчинения Донецкой области.
 Авдеевка — село в Куликовском районе Черниговской области.
 Авдеевка — село в Сосницком районе Черниговской области.